Die Badminton-Junioreneuropameisterschaft 2020 fand vom 29. Oktober bis zum 7. November 2020 in Lahti in Finnland statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Christo Popov (Champions)
 Mads Juel Møller (Viertelfinale)
 Joakim Oldorff (Halbfinale)
 Matthias Kicklitz (Halbfinale)
 Georgii Lebedev (Viertelfinale)
 Magnus Johannesen (Viertelfinale)
 Yanis Gaudin (Finale)
 Jacobo Fernandez (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Anastasiia Shapovalova (Champions)
 Amy Tan (Viertelfinale)
 Ania Setién (2. Runde)
 Marija Sudimac (Halbfinale)
 Katharina Fink (2. Runde)
 Mariia Golubeva (Viertelfinale)
 Yasmine Hamza (2. Runde)
 Lucía Rodríguez (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Egor Kholkin / Georgii Lebedev (Finale)
 William Kryger Boe / Mads Vestergaard (Champions)
 Jacobo Fernandez / Ruben Garcia (Viertelfinale)
 Alejandro de Pablo / Gabriel Fernandez (3. Runde)
 Sergej Lukic / Mihajlo Tomic (Halbfinale)
 Kilian Ming-Zhe Maurer / Matthias Schnabel (Halbfinale)
 Christian Faust Kjær / Marcus Rindshøj (Viertelfinale)
 Gustav Andree / Tobias Rudolf (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Anastasiia Boiarun / Alena Iakovleva (Champions)
 Lucía Rodríguez / Ania Setién (1. Runde)
 Katharina Fink / Yasmine Hamza (2. Runde)
 Julie Franconville / Caroline Racloz (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Lev Barinov / Anastasiia Boiarun (Halbfinale)
 Aaron Sonnenschein / Leona Michalski (3. Runde)
 Marcus Rindshøj / Mette Werge (3. Runde)
 Matthias Kicklitz / Thuc Phuong Nguyen (Champions)
 Pelayo Pinto / Candela Arcos (2. Runde)
 Salvador Franco / Maria de la O Perez (3. Runde)
 Mihajlo Tomic / Andjela Vitman (3. Runde)
 Arthur Boudier / Caroline Racloz (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Junioreneuropameisterschaft 2020
Junioreneuropameisterschaft 2020
Junioreneuropameisterschaft 2020
Sportveranstaltung in Lahti
Europameisterschaft 2020